Cilix är ett släkte av fjärilar som beskrevs av den engelske zoologen William Elford Leach 1815. Cilix ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Cilix